Марафонский забег среди мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошёл 15 апреля 2018 года.

В забеге приняли участие 25 спортсменов из 13 стран. Чемпионом Игр стал австралийский атлет Майкл Шелли, победитель марафонского забега на Играх Содружества 2014 года в Глазго. Серебряную медаль получил Муньо Мутаи из Уганды, замкнул тройку представитель Шотландии Робби Симпсон.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018